

Підстепне — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Підстепне — село, Теректинський район, Західноказахстанська область

Підстепне — село, Ребріхинський район, Алтайський край

Підстепне — село, Херсонський район, Херсонська область
 Підстепне — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці